Хукстра () — нидерландская фамилия.

Известные носители:

 Хукстра, Андре (род. 1962) — нидерландский футболист.
 Хукстра, Коко (род. 1948) — нидерландский футболист.
 Хукстра, Паулюс (род. 1944) — нидерландский гребец-байдарочник.
 Хукстра, Петер (род. 1973) — нидерландский футболист.
 Хукстра, Пит (род. 1953) — американский политик нидерландского происхождения.
 Хукстра, Ханна (род. 1987) — нидерландская актриса.
 Хукстра, Хенк (1924—2009) — нидерландский политик.
 Хукстра, Хопи (род. 1972) — американский биолог. 
 Хукстра, Яуке (род. 1948) — нидерландский дирижёр.